Чемпионат Европы по хоккею на траве среди мужчин 1970 — 1-й розыгрыш чемпионата Европы по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 18 по 27 сентября 1970 года в городе Брюссель (Бельгия).

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для отбора участников соревнований по хоккею на траве на летней Олимпиаде 1972 в Мюнхене. Квалификацию проходили команды, занявшие три первых места.

Победителями чемпионата впервые в своей истории стала сборная ФРГ, победившая в финале сборную Нидерландов со счётом 3:1. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Испании, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Франции со счётом 2:1.

В чемпионате принимало участие 19 команд, разбитых на четыре группы (три группы по 5 команд и одна — по 4 команды), после чего 8 лучших команд играли по «олимпийской системе» (четвертьфиналы, полуфиналы, финал).

Результаты игр

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница о чемпионате с сайта EHF eurohockey.org, сохраненная в виде PDF-файла на сайте web.archive.org
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

1970
Май 1970 года
Спорт в Бельгии в 1970 году
1970 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Бельгии
Международные спортивные соревнования в Брюсселе
Сентябрь 1970 года
Чемпионаты Европы в 1970 году
Чемпионаты Европы в Бельгии